Виница може бити:
 Виница (Северна Македонија), град и седиште истоимене општине у Источном региону, Северна Македонија
 Општина Виница (Северна Македонија), општина у Источном региону, Северна Македонија
 Виница (Украјина), град и седиште Виничке области, Украјина
 , село у општини Првомај, Бугарска
 , бивше село у општини Врбица, Бугарска
 , четврт Варне, Бугарска
 Виница (Томиславград), насеље у општини Томиславград, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина
 Виница (Хрватска), насеље и седиште  истоимене општине у Вараждинској жупанији, Хрватска
 Општина Виница (Хрватска), општина у Вараждинској жупанији, Хрватска
 , насеље у општини Чрномељ, Словенија
 Виница, бивши назив за , насеље у општини Изола, Словенија

Види још 
 , рејон у Виничкој области, Украјина
 Виничка област, област у Украјини